Млада-Болеслав:
 Млада-Болеслав — чешский город в одноимённом районе.
 Млада-Болеслав (район) — один из 12 районов Среднечешского края Чехии.
 Млада Болеслав (хоккейный клуб) — хоккейный клуб из одноимённого города.
 Млада-Болеслав (футбольный клуб) — футбольный клуб из одноимённого города.